Warlock er engelsk og oversættes på dansk til en række forskelligt som heksemester, troldkarl, troldmand osv. Betegnelsen benyttes oftest i fantasy-genren og lægger også navn til forskellige bands.
Oftest i pagt med djævelen eller andre onde, nederdrægtige skabninger

Musik 
 Warlock (band) - tysk heavy metalband
 Warlocks (band) - norsk rapgruppe
 The Warlocks - første gang optrådte under navnet the Grateful Dead
 The Warlocks, det oprindelige navn The Velvet Underground

Fantasy 
 Warlock (World of Warcraft) - fra Warcraft-universet
 Warlock (Dungeons & Dragons) - fra Dungeons & Dragons
 Warlock, børn af Lilith, halvt dæmon og halvt menneske, i  The Mortal Instruments serien

 Film 
 Warlock - den lovløse by, en Western fra 1959
 Warlock (film) - en horror film fra 1989
 Warlock: The Armageddon (1993) - en efterfølger til 1989 horror filmen
 Warlock III: The End of Innocence (1999) - den tredje i Warlock'' horror-filmserie

Romaner 
 'Warlock' (1958 roman), en roman af Oakley Hall
 'Warlock' (2001 roman), en roman af Wilbur Smith